Победи́нский Генна́дий Ге́рманович (род. 13 января 1958, с. Матвеевка, Новосибирская область) — советский и российский ученый, государственный деятель, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.

Биография 
В 1980 году окончил геодезический факультет Новосибирского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии «НИИГАиК» (СГУГИТ, СГГА) по специальности «прикладная геодезия», в настоящее время Сибирский государственный  университет геосистем и технологий (СГУГИТ) г. Новосибирск.

Начал трудовую деятельность в 1977 году техником в Экспедиции № 146 Предприятия № 8 г. Бердск Новосибирской области.

1978—1982 гг. старший техник, инженер Научно-исследовательского института прикладной геодезии (НИИПГ), в настоящее время Сибирский научно-исследовательский и производственный центр геоинформации и прикладной геодезии (Сибгеоинформ)   г. Новосибирск.
ГУГК «Научно – исследовательский институт прикладной геодезии», г. Новосибирск.

1983—1985 гг.  аспирант Центрального ордена "Знак Почета" научно-исследовательского института геодезии, аэрофотосъемки и картографии («ЦНИИГАиК») г. Москва. В 1986 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидат технических наук по специальности «геодезия».

1986—1989 гг. старший инженер, главный инженер Экспедиции № 131 Предприятия № 7 г. Калинин (Тверь).

1989—1990 гг. начальник Экспедиции № 129 Предприятия № 7 г. Горький (Нижний Новгород).

1990—1992 гг. начальник Верхневолжского территориального геодезического центра Московского аэрогеодезического предприятия на базе Экспедиции № 129 и Экспедиции № 133 г. Нижний Новгород.

1992—2006 гг. директор, генеральный директор «Верхневолжского аэрогеодезического предприятия»   Федеральной службы геодезии и картографии России (Роскартографии) г. Нижний Новгород.

2006—2009 гг. заместитель руководителя Федерального агентства геодезии и картографии (Роскартография), Главный государственный инспектор Российской Федерации по надзору за геодезической и картографической деятельностью г. Москва.

2010—2012 гг. — заместитель директора Центрального ордена "Знак Почета" научно-исследовательского института геодезии, аэрофотосъемки и картографии («ЦНИИГАиК») г. Москва.

2012—2013 гг. — генеральный директор, заместитель генерального директора ОАО «Роскартография» 

2014—2017 годы — директор ФГБУ «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных»   Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

Участие в некоммерческих профессиональных и общественных организациях 

С 2013 года Член Центрального правления Российскоe общество геодезии, картографии и землеустройства|Российского общества геодезии, картографии и землеустройства  
С 2014 г. Главный редактор журнала «Геодезия и картография»   
С 2016 г. Председатель Технического комитета по стандартизации ТК 394 «Географическая информация/геоматика»   
С 2016 г. Член Совета Международного союза научных и инженерных общественных объединений  .

Семья 
Женат, трое детей.

Награды и звания 
 Изобретатель СССР
 Заслуженный работник геодезии и картографии Российской Федерации. Указ Президента РФ от 17.05.99 г. N 595

Научная деятельность 
 Является автором (соавтором) более 200 научных трудов и изобретений в области геодезии, картографии, геоинформатики, геопространственных данных.
 ГЛОНАСС и геодезия. Под общей редакцией Г.В. Демьянова, Н.Г. Назаровой, В.Б. Непоклонова, Г.Г. Побединского, Л.И. Яблонского. - М. : Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных, 2016. - 272 с. - ISBN: 978-5-903547-19-7
 Геодезия, картография, топография, фотограмметрия, геоинформационные системы, пространственные данные. Справочник стандартных (нормативных) терминов. Под общей редакцией В.Г.Плешкова, Г.Г.Побединского. - Издание 2-е, переработанное и дополненное.- М. : Издательство Проспект, 2015. - 672 с. - ISBN: 978-5-98597-312-9   
 Справочник стандартных и употребляемых (распространенных) терминов по геодезии, картографии, топографии, геоинформационным системам, пространственным данным. (в соавт.) - М.: Братишка, 2008. - 736 с. - ISBN: 978-5-91565-001-4
 Генике А.А., Побединский Г.Г. Глобальные спутниковые системы определения местоположения и их применение в геодезии. Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Картгеоцентр, 2004. - 355 с. - ISBN: 5–86066–063–4
 Маркетинговые исследования рынка картографической продукции. - М. : Акад. наук о Земле, 2002. — 52 с. —  ISBN: 5-93411-021-7 (в соавт.)
 Побединский Г.Г. Программирование геодезических задач на языке Бейсик. — М. : Недра, 1991. — 85 с. —  УДК: 528:681.3.06+681.3.06

Примечания

Ссылки